Gotthard es un nombre propio (Gotardo) en alemán. Otras formas similares son Godehard, Gotthart, Gotthardt y Göttert. Puede referirse a: 

San Gotardo de Hildesheim
Gotthard Günther, filósofo alemán. 
Gotthard Heinrici, general alemán. 
Gotthard Schuh, pintor y fotógrafo suizo. 
Gotthard Graubner, pintor alemán. 
Paso de San Gotardo, un paso de montaña en Suiza.  
Gotthard, una banda de rock suiza. 
Gotthard, un álbum de estudio de la banda de rock suiza del mismo nombre. 
Sankt Gotthard im Mühlviertel, una localidad de Austria. 
Szentgotthárd, una localidad de Hungría. 
Batalla de San Gotardo de 1664, una batalla en Hungría entre los Habsburgo y los otomanos. 
Batalla de San Gotardo de 1705, una batalla de la Guerra Rákóczi por la independencia, en Hungría. 
Macizo de San Gotardo ("Gotthardmassiv"), una formación montañosa en Suiza. 
Gotthardbahn, línea ferroviaria entre Immensee y Chiasso.